Hepp Ferenc (1909–1980) sportvezető, sportíró, pszichológus, főiskolai tanár
 Hepp Ferenc (1919–2012) agrármérnök
 Hepp Ferenc (1945–2013) sportorvos, a magyar női kosárlabda-válogatott orvosa

Jegyzetek